Churn bezeichnet folgende Dinge:

Churn Management, Maßnahmen gegen die Kundenabwanderung
River Churn, ein Zufluss der Themse